SU-76 – radzieckie działo samobieżne na podwoziu czołgu T-70
 SU-76I – radzieckie działo samobieżne na podwoziu niemieckiego czołgu średniego Pz.Kpfw. III. Ausf H/J.
 SU-76K – radzieckie działo samobieżne na podwoziu tankietki T-27
 SU-76P – radzieckie działo samobieżne na podwoziu czołgu T-26